Grecia (it., span. für „Griechenland“) bezeichnet:

 Grecia (Costa Rica), Stadt in Costa Rica
 Grecia (Kanton), Kanton der costa-ricanischen Provinz Alajuela
 Grecia (Chiapas), Ort in Mexiko
 Grecia (Tukan), erster Vogel mit Schnabelprothese
 Grecia (Telenovela), argentinische Telenovela